La Universidad de Costa Rica está conformada por seis Áreas Académicas, las cuales a su vez, están compuestas por facultades y algunas de estas, a su vez, se dividen en escuelas. Dentro del Área de la Salud se encuentra la Facultad de Medicina en la cual está adscrita la Escuela de Salud Pública.
La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, como parte de su actividad académica, cuenta con el Plan de Estudios de Bachillerato y Licenciatura en Promoción de la Salud. Asimismo, imparte los Seminarios de Realidad Nacional, Cursos de Servicio y el desarrollo de proyectos para el Trabajo Comunal Universitario (TCU)

Historia 

En febrero de 1989 el Departamento de Salud Pública, dio inicio al primer Programa de Especialidad en Salud Pública, inscrito en el Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica.
Este programa fue realizado por solicitud del Ministerio de Salud de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social debido a la necesidad de profesionales en el campo de la Salud Pública. Para esto, la Universidad de Costa Rica realiza convenios con ambas instituciones, las cuales se comprometen a becar y contratar a sus profesionales una vez hayan concluido los estudios de la especialidad.
El 30 de noviembre de 1992 el Dr. William Vargas, entonces Director del Departamento de Salud Pública, y el Dr. Juan Hernández, Decano de la Facultad de Medicina, envían una solicitud al entonces Rector de la Universidad, el Dr. Luis Garita, pidiendo su gestión para iniciar con el estudio de la creación de una Escuela de Salud Pública en la Universidad de Costa Rica.
La primera aprobación fue del Consejo de la Facultad de Medicina y, luego, del Consejo del Área de la Salud en agosto de 1994. En agosto de ese mismo año, el Consejo Universitario conoció el proyecto y lo envió a la Comisión de Política Académica, la cual en noviembre se pronuncia a favor. Sin embargo, no fue hasta el 25 de setiembre de 1995 que la Asamblea Colegiada Representativa, aprueba de manera oficial la creación de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Costa Rica.
De acuerdo a Vargas-González y Torres-Martínez (2010), las modalidades de trabajo que se propusieron para la nueva escuela fueron:
·Difusión del conocimiento.
·Investigación en los diversos campos de la Salud Pública.
·Foro permanente de discusión de temas relevantes para la salud.
·Docencia en cursos de grado.
·Educación continua y permanente de la salud.
·Posgrados en el campo de la Salud Pública.
·Seguimiento del desempeño del sector salud.
·Cooperación técnica.
·Gestión de un área de salud modelo.
Vargas Umaña (2010) menciona que el quehacer de esta Escuela, por mucho años, no fue diferente del patrón existente en la mayoría de las Escuelas en Salud Pública en el mundo, con énfasis en la actividad académica de posgrado (Maestría en Salud Pública). No obstante, en el 2007 deja de ser una Escuela únicamente de posgrado e inicia la carrera de grado en Promoción de la Salud.

Actividad Académica

Bachillerato y Licenciatura en Promoción de la Salud 

Recientemente, en el año 2007, el Plan de Estudios de Bachillerato y Licenciatura en Promoción de la Salud inició con una estructura curricular innovadora, basada en el enfoque de pensamiento complejo. Con base a la página web de la Escuela de Salud Pública, se considera innovador por las siguientes razones:
·Orientación pedagógica centrada en el pensamiento complejo.
·Organización por Proyectos Formativos.
·Diseño curricular basado en la formación en competencias.
·Ruptura con la tradición disciplinaria del Curriculum.
·Visión constructivista integral.
·Definición profesional, a partir de competencias:generales y específicas.
El plan de estudios de la carrera, en el nivel de bachillerato, se imparte por un período de cuatro años y contiene 143 créditos en total. Por otra parte, la licenciatura consta de un año de duración, para un total de 35 créditos.
Los proyectos formativos de la carrera son impartidos por equipos interdisciplinarios  en los que participan profesionales de diversas áreas, dentro de las cuales se encuentran: Actividad Física y Recreación, Antropología, Ciencias Políticas, Comunicación, Educación, Enfermería, Estadística, Historia, Informática, Ingeniería Civil, Medicina, Microbiología, Nutrición, Psicología, Psicopedagogía, Salud Ambiental, Sociología y Trabajo Social.

Cursos de Servicio

Cursos de Servicio

Estos cursos se imparten a diferentes Unidades Académicas de la Universidad de Costa Rica, entre las cuales podemos encontrar: Enfermería, Microbiología, Nutrición y Medicina.

Seminarios de Realidad Nacional

Estos son cursos que ofrece la Escuela de Estudios Generales, en los cuales pueden matricular estudiantes de toda la Universidad, con el tercer año del plan de estudios aprobado, lo cual lo convierte en un espacio multi e interdisciplinario en donde los estudiantes con diversos planes de estudio pueden crear equipos en los cuales analicen situaciones relevantes en el contexto de la salud pública en Costa Rica.
Actualmente, los Seminarios de la Escuela de Salud Pública se enfatizan en el tema de Salud Comunitaria, con énfasis en el análisis de situaciones de importancia nacional en salud pública, por ejemplo: Situación de Salud de la Población Adolescente o Adulta Mayor, Ética en Salud, Salud de los Trabajadores, Servicios de Atención Médica, Enfermedades Crónicas, Medio Ambiente y Salud, Género y Salud.

Internado en Medicina Familiar y Comunitaria

El Internado Rotatorio del Plan de Estudios de Medicina consta de cinco bloques de dos meses y medio cada uno: Medicina, Ginecología y Obstetricia, Cirugía, Pediatría y Medicina Familiar y Comunitaria. 
Vargas-Umaña señala que el bloque de internado contiene actividades docentes formales, actividades clínicas de tipo preventivo y morbilidad y diversas actividades en la comunidad.

Trabajo Comunal Universitario (TCU)

El TCU es la actividad interdisciplinaria realizada por la Universidad de Costa Rica por medio de estudiantes y docentes, en intima relación con las comunidades y que signifique interacción dinámica y crítica que contribuya a atender y resolver problemas concretos de esas comunidades y de la sociedad costarricense en general.
La Escuela de Salud Pública ha desarrollado proyectos de TCU relacionados con el análisis de la situación de la salud y actividades de promoción de la salud. Actualmente desarrolla el TCU "Promoción de estilos de vida saludable", en el cual se promueven prácticas saludables para la mejora y el mantenimiento de la salud de las personas jóvenes que residen en las cercanías de las sedes de la Universidad de Costa Rica, a través de estrategias educativas y socioculturales.

Referencias

Bibliografía 

 Vargas-Gonzales, W. y Torres-Martínez, R. (2010). La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica:antecedentes y reseña histórica. Por Universidad de Costa Rica. Escuela de Salud Pública (Comp.) La Salud Pública en Costa Rica: estado actual, retos y perspectivas. San José: SIEDIN
 Vargas-Umaña, I. (2010). Formación del recurso humano en salud pública: quince años de labor de la Escuela de Salud Pública. Por Universidad de Costa Rica. Escuela de Salud Pública (Comp.) La Salud Pública en Costa Rica: estado actual, retos y perspectivas. San José: SIEDIN

Enlaces externos 

 Enlace de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica
 Enlace a Carreras en Salud de la Universidad de Costa Rica
 Enlace al Reglamento del Trabajo Comunal Universitario
 Enlace a Busca TCU de la Universidad de Costa Rica

Escuelas de la Universidad de Costa Rica
Formación médica
Salud en Costa Rica